Бахметовка — название населённых пунктов:
 
 Бахметовка — деревня в Минском районе Минской области Белоруссии.
 Бахметовка — село в Нововодолажском районе Харьковской области Украины.